Xiangcheng Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangcheng Qu (härad i Kina, Fujian), 
 Xiangcheng Qu (härad i Kina, Hubei), 
 Xiangcheng Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar